Darién – przesmyk pomiędzy Kolumbią a Panamą
 Darién – prowincja Panamy
 Darién – zatoka Morza Karaibskiego
 Darién – hiszpańska kolonia na wybrzeżu Morza Karaibskiego

Zobacz też 
 Darien